Allgaier (tractormerk), een Duits tractormerk
 Allgaier (achternaam), een familienaam
 Johann Baptist Allgaier, Duits-Oostenrijks schaker
 Justin Allgaier, Amerikaans autocoureur